Карпинтерос има више значења:

 Карпинтерос (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Карпинтерос (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Карпинтерос (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику